I V Giochi asiatici indoor e di arti marziali si sono svolti ad Aşgabat, in Turkmenistan, dal 17 al 27 settembre 2017.

Nazioni partecipanti
Complessivamente hanno partecipato alla competizione 63 nazioni, per un totale di 4012 atleti partecipanti.

Membri OCA:

  (158)
  (55)
  Atleti Olimpici Indipendenti (2)
  Atleti Rifugiati (5)
  (11)
  (12)
  (9)
  (1)
  (1)
  (2)
  (198)
  (1)
  (71)
  (61)
  (121)
  (60)
  (115)
  (114)
  (211)
  (99)
  (226)
  (52)
  (185)
  (182)
  (7)
  (68)
  (36)
  (13)
  (38)
  (71)
  (18)
  (5)
  (107)
  (28)
  (49)
  (12)
  (35)
  (21)
  (136)
  (99)
  (246)
  (1)
  (493)
  (212)
  (105)
  (6)

Membri ONOC:

  (18)
  (28)
  (34)
  (11)
  (10)
  (19)
  (13)
  (11)
  (12)
  (2)
  (10)
  (10)
  (16)
  (7)
  Tahiti (23)
  (10)
  (8)
  (14)

Cerimonie di apertura e chiusura
La cerimonia di apertura, cui presenziò il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedow, si tenne il 17 settembre allo Stadio olimpico di Aşgabat.

La cerimonia di chiusura ha avuto luogo presso la stessa sede ed è stata caratterizzata dall'esibizione di diversi cantanti internazionali fra cui la russa Njuša, la libanese Elissa, l'inglese John Newman e molti altri artisti locali.

Calendario

Medagliere

Note

Collegamenti esterni
 

2017
Giochi asiatici indoor
Giochi asiatici indoor